Оле́г Леони́дович Крыжано́вский (28 мая 1918 года — 15 июня 1997 года) — советский и российский энтомолог, , профессор, крупный специалист по жесткокрылым (жукам).

Биография 
Родился 28 мая 1918 года. Почетный член РЭО и Французского биогеографического общества, вице-президент РЭО, доктор биологических наук, профессор. Крупный энтомолог и колеоптеролог, специалист по жужелицам (Carabidae) и карапузикам (Histeridae). Он опубликовал свыше 250 научных работ, в том числе 6 монографий. Также, им было описано 135 новых видов жуков (включая 81 вид жужелиц и 33 вида карапузиков).

Научные труды Крыжановского отличаются разносторонним подходом к изучению насекомых и энциклопедически широким кругозором. Созданные им монографии по жужелицам и карапузикам могут служить образцом публикаций в серии «Фауна СССР» («Фауна России»). Большое внимание он уделял общебиологическим проблемам: теории таксономии, критериям рода и вида, принципам зоогеографического районирования.

Умер 15 июня 1997 года.

Семья 
 Жена — Наталья Евгеньевна Шварц (1929—1996), дочь драматурга Е. Л. Шварца.
 Сын — поэт Андрей Крыжановский (1950—1994).
 Дочь — Мария Олеговна Крыжановская (р. 1954)

Основные труды 
 Крыжановский О. Л. Жуки-жужелицы рода Carabus Средней Азии. М.-Л., изд-во «Наука», 1953. 135 с.
 Крыжановский О. Л. Состав и происхождение наземной фауны Средней Азии. М. — Л., изд-во «Наука», 1965. 430 с.
 Крыжановский О. Л. Отряд Coleoptera: Введение. Определительная таблица семейств. Ключи родов и видов для 35 семейств // Определитель насекомых европейской части СССР, т. 2. М.-Л., изд-во «Наука», 1965.
 Крыжановский О. Л., Мамаев Б. М. Отряд Жесткокрылые или Жуки // Жизнь животных, т. 3. М., изд-во «Просвещение», 1969. С. 306—372.
 
 
 Крыжановский О. Л., Мамаев Б. М. Отряд Жесткокрылые или Жуки // Жизнь животных, т. 3. М., изд-во «Просвещение», 1984. С. 248—302.
 Крыжановский О. Л. Жесткокрылые, или Жуки: Определительная таблица подотрядов и семейств. Ключи родов и видов для семейств Sphaeritidae, Synteliidae, Histeridae // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР, т. 3, часть 1. Л., изд-во «Наука», 1989.
 Kryzhanovsky O. L., Turin H., Casale A., Makarov K. V., Penev L. D. Checklist and Atlas of the genus Carabus Linnaeus in Europe. Leiden, Universal Book Services. 1993. 79 p.
 Kryzhanovsky O. L., Belousov I. A., Kabak I. I., Kataev B. M., Makarov K. V., Shilenkov V. G. A. Checklist of the Ground-Beetles of Russia and Adjacent Lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Sofia — Moscow, Pensoft, 1995. 271 p.

Виды, названные в честь О. Л. Крыжановского

Coleoptera 
 Щелкун Крыжановского (Laсon kryzhanovskyi).
 Быстрянка Крыжановского (Cyclodinus kryzhanovskii Blinstein, 1988

Buprestidae 
 Cratomerus kryzhanovskii Alekseev, 1978
 Sphenopters (Deudora) kryzhanovskii Alekseev, 1991

Carabidae 
 Nebria (Boreinebria) kryzhanovskii Shilenkov, 1982
 Dischirius (Dischirius) kryzhanovskii Gryuntal, 1984

Cerambycidae 
 Dorcadion kryzhanovskii Plavilstshikov, 1958
 Phitoecia kryzhanovskii Kostin, 1973

Curculionidae 
 Aspidapion kryzhanovskii Korotayev, 1987
 Pseudaspidapion kryzhanovskii Korotayev, 1987
 Mecysmoderes kryzhanovskii Korotayev, 1992

Hymenoptera

Formicidae 
 Myrmica kryzhanovskii Arnoldi, 1976

Crustacea

Isopoda 
 Protracheoniscus kryszanovskii Borutzky, 1957

См. также 
 Кабаков, Олег Николаевич
 Лопатин, Игорь Константинович

Ссылки 
 Зоологический институт РАН
 Крыжановский Олег Леонидович — сайт «Память народа»

Колеоптерологи
Сотрудники Зоологического института РАН
Члены РАЕН
Похороненные на Богословском кладбище
Главные редакторы «Энтомологического обозрения»